Влади́мир Ула́нов:
 Уланов, Владимир (род. 1954) — советский и эстонский футболист.
 Уланов, Владимир Викторович (1951—2000) — советский волейболист.
 Уланов, Владимир Иванович (род. 1946)  — российский писатель
 Уланов, Владимир Леонидович (род. 1954) — российский учёный-экономист, профессор Высшей школы экономики.